Гребна́я улица — улица на Крестовском острове в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Морского до Константиновского проспекта.

История 
Современное название присвоено улице в 1939 году. До этого называлась Владимирской улицей.

Пересечения 
 Морской проспект
 Константиновский проспект

Транспорт 
В 1947 году на всём участке улицы были уложены трамвайные пути. В 2007 году они были демонтированы. В итоге трамвайное движение на Крестовском острове было закрыто.
Ближайшая станция метро — «Крестовский остров».

Достопримечательности 
 Почётное консульство Чили (по Константиновскому проспекту, 22)

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Крестовский остров (Санкт-Петербург)